

Sigle 
 Certificati del Tesoro in Euroscudi (CTE): titoli di stato emessi in euroscudi (ECU) con scadenze tra i 4 e gli 8 anni
 Committee on Trade and the Environment – comitato per il commercio e l'ambiente dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
 Cooperazione territoriale europea – obiettivo nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione europea

Geografia 
 CTE – sigla della Central Expressway, autostrada di Singapore

Codici 
 CTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carti (Panama)